Church Street (Manhattan)
 Church Street (Pretoria)